Möllenhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Möllenhoff (1851–1937), preußischer Landrat und Mitglied des Rheinischen Provinziallandtages
 Daniela Möllenhoff (* 1979), deutsche Fotografin